Beni Suef (stad), stad in Egypte
 Beni Suef (gouvernement), gouvernement in Egypte